Лабарт () — французская фамилия и топоним.

Фамилия 
 Лабарт, Шарль Жюль (1797—1880) — французский археолог
 Лаку-Лабарт, Филипп (1940—2007) — французский философ, литературный критик и переводчик

Топонимы 
 Лабарт — коммуна во Франции, департамент Жер
 Лабарт — коммуна во Франции, департамент Тарн и Гаронна
 Лабарт-Бле — коммуна во Франции, департамент Тарн
 Лабарт-Инар — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна
 Лабарт-Ривьер — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна
 Лабарт-сюр-Лез — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна
 Труле-Лабарт — коммуна во Франции, департамент Верхние Пиренеи